Гутнов — фамилия.

Известные носители:
 Гутнов, Алексей Эльбрусович (1937—1986) — советский архитектор.
 Гутнов, Феликс Хазмурзаевич (1952—2020) — осетинский историк, доктор исторических наук.

 Гутнова, Евгения Владимировна (1914—1992) — советский историк-медиевист.

Ссылки 
 ГУТНОВЫ